Росен Росенов Колев (; 4 июля 1990, София, Болгария) — болгарский футболист, защитник клуба «Дунав».

Карьера 
Воспитанник клуба ЦСКА (София). Профессиональную карьеру начал в 2010 году в клубе второй болгарской лиги «Бдин», где выступал на правах аренды. В том же году покинул ЦСКА и подписал контракт с другим клубом второй лиги «Ком-Миньор». Зимой 2011 года перешёл в клуб Высшей лиги «Черно море», за который выступал до 2013 года и отыграл 63 матча. Зимой 2014 года стал игроком клуба «Любимец 2007», однако провёл за команду лишь 3 игры. Летом того же года перешёл в «Ботев», в составе которого дебютировал в отборочной стадии Лиги Европы, сыграв в матче против австрийского «Санкт-Пёльтен». Летом 2015 года Колев переехал в Россию, где подписал контракт с нижегородской «Волгой», выступавшей на тот момент в ФНЛ. В команде провёл один сезон, отыграл 20 матчей и забил 1 гол. Летом следующего года перешёл в другой клуб лиги красноярский «Енисей», где провёл ещё 14 матчей. В июле 2017 года, после окончания контракта с «Енисеем», подписал контракт с клубом «Гонконг Пегасус».

Примечания

Ссылки 
 
 профиль на сайте РФПЛ
 

Футболисты Болгарии
Игроки ФК «Бдин»
Игроки ФК «Черно море»
Игроки ФК «Любимец 2007»
Игроки ФК «Ботев» Пловдив
Игроки ФК «Волга» Нижний Новгород
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Пегасус»
Игроки ФК «Дунав»